Гашков — русская фамилия. Известные носители:
 Гашков, Алексей Вениаминович (1918—1980) — Герой Советского Союза.
 Гашков, Иван Андреевич (1928—2003) — советский военный деятель, генерал-полковник.